Rhachitheciaceae är en familj av bladmossor. Rhachitheciaceae ingår i ordningen Orthotrichales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhachitheciaceae 15 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Rhachitheciaceae